Mehlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Mehlmann (* 1946), deutscher Geistlicher und Generalvikar 
 Israel Mehlmann (1900–1989), israelischer Pädagoge und Bibliograph 
 Olaf Mehlmann (* um 1975), deutscher Leichtathlet und Paralympionide
 Uwe Mehlmann (* um 1970), deutscher Leichtathlet und Paralympionide

Siehe auch:
 Mehlman
 Mellmann